Daphniidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Hercule Eugène Straus 1820. Daphniidae ingår i ordningen Diplostraca, klassen bladfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Daphniidae 64 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Noter

Externa länkar 

Bladfotingar
Daphniidae (Diplostraca)